Data hace referencia a varios artículos:

Información
 Una data, es decir, una fecha;
 Data ('datos', 'información'), el plural, en latín, de datum;

Ficción
 Data (Star Trek), personaje de ficción

Historia
 Datas de Tenerife, repartimiento de tierra en la isla de Tenerife.

Música
 Data (álbum), del grupo de rock costarricense "Inconsciente Colectivo", de 2018;